Data, un tractat d'Euclides sobre geometria.
 Data, un personatge de la sèrie televisiva Star Trek.
 Data General, una empresa microinformàtica.